Lézard : reptile de l'ordre des squamates.
 Lézard : constellation.

Voir aussi 
 Marmoulak (Le Lézard), film iranien.
 Le Lézard : personnage du comics Spider-Man.
 Monsieur Lézard : chanteur de reggae/dancehall français.
 La Cage aux lézards, roman de Karen Connelly, 2007.